Chez les messieurs, le CSA Kremlin-Bicêtre remporte le championnat pour la troisième année consécutive.
Chez les dames, l'Amicale laïque Bruz a remporté le championnat dès sa première année dans l'élite.

Équipes masculines engagées 
 CSA Kremlin-Bicêtre (Champion de France 1980)
 AS Messine Paris (Vice-Champion 1980)
 ES Levallois
 SLUC Nancy
 TT La Tronche
 VGA Saint-Maur
 CAM Bordeaux (promu puis relégué en fin de saison)
 Amiens STT (relégué en fin de saison)

Équipes féminines engagées 
 AL Bruz (Promu 1979, Champion de France 1980)
 ESSO Gravenchon-Sports
 AUVR Rilleux (relégué en fin de saison)
 AS Cabourg
 Trinité Sports TT
 AC Boulogne-Billancourt
 ACS Fontenay
 ASPTT Annecy

Nationale 1